Käthe Kollwitzmuseum kan syfta på något av de tre konstmuseer i Tyskland som tillägnas konstnären Käthe Kollwitz (1867–1945):

Käthe Kollwitzmuseet i Berlin
Käthe Kollwitzmuseet i Köln
Käthe-Kollwitz-Haus Moritzburg